Кубок мира по настольному теннису — ежегодный международный турнир по настольному теннису.
Кубки мира проводятся в личном разряде среди мужчин и женщин. Официальным спонсором Кубка мира среди мужчин с 2007 года является компания Liebherr, среди женщин — 2007—2012 г. компания Volkswagen. Также проводятся Кубки мира среди мужских и женских команд.

С 2021 года турнир был заменен на «WTT Cup Finals».

Мужчины

WTT Cup Finals

Кубок мира

Женщины

WTT Cup Finals

Кубок мира

Кубок мира среди мужских / женских пар

Кубок мира среди команд

Примечания

Ссылки 
 Кубки мира по настольному теннису на сайте ITTF 

Соревнования по настольному теннису